687 км, 687-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 687 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 303622
 687 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 608510
 687 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 927116